Atlantic City (New Jersey)
Atlantic City (Wyoming)
Atlantic City (film), geregisseerd door Louis Malle, uitgebracht op 3 april 1981
Atlantic City (musical)
Atlantic City (nummer), gezongen door Bruce Springsteen 
Atlantic City (Jan Mayen), radio-, locatiestation op het eiland Jan Mayen